Колесник — может означать:
 Колесник  — древняя профессия по изготовлению колёс и повозок.
 Колесник — славянская фамилия, распространена в Украине, России, Польше и Беларуси.
 Колесник () — поселение в Польше.

Фамилия 
 
 Колесник, Анатолий Иванович (1943—2021) — механизатор совхоза «Брацлавский» Адамовского района Оренбургской области.
 Колесник, Андрей Владимирович (род. 1991) — российский волейболист.
 Колесник, Анна Сергеевна (род. 1994) — украинский юрист, политик. Народный депутат Украины IX созыва.
 Колесник, Борис Александрович (1921—2010) — Герой Советского Союза.
 Колесник, Вадим Леонидович (род. 1967) — украинский футболист, полузащитник, тренер.
 Колесник, Валерий Викторович (род. 1986) — украинский рок-музыкант, композитор.
 
 Колесник, Виктор Павлович (род. 1960) — украинский юрист.
 Колесник, Виталий Николаевич (род. 1979) — казахстанский хоккеист.
 
 Колесник, Евдокия Васильевна (род. 1942) — советская, украинская певица.
 Колесник, Екатерина Григорьевна (1936—не позже 2009) — украинский советский деятель сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Колесник, Елена Александровна (род. 1990) — украинская спортсменка, боец ММА, боксёр, кикбоксер.
 Колесник, Иван Данилович (1900—1953) — советский агробиолог.
 Колесник, Ирина Ивановна (род. 1952) — специалист в области теории и истории исторической науки.
 
 Колесник, Ольга Трофимовна (1914—1998) — Герой Социалистического Труда.
 
 
 Колесник, Раиса Самсоновна (род. 1939) — советская оперная, камерная певица, лирико-колоратурное сопрано.
 
 Колесник, Степан Павлович (род. 1932) — советский публицист, журналист.
  (род. 1955) — молдавский писатель, историк, политический деятель.
 Колесник, Феодосий Дмитриевич (1914—2003) — украинский советский хозяйственный деятель, председатель правления Укоопсоюза.

См. также